Ondřej Kratěna (* 21. dubna 1977) je bývalý český hokejový útočník.

Hráčská kariéra

Zajímavosti 
Poslední zápas v kariéře odehrál 15. dubna 2019 proti Třineckým Ocelářům v sedmém semifinálovém zápase playoff. Hrál ve třetí útočné řadě ve složení Kratěna - Nedorost - Stach.

Ocenění a úspěchy 
 1996 ČHL - Nejužitečnější hráč
 1996 ČHL - Nejlepší nováček
 2002 ČHL - Nejlepší střelec v playoff
 2002 ČHL - Nejproduktivnější hráč v playoff
 2003 ČHL/SHL - Utkání hvězd české a slovenské extraligy
 2003 ČHL - Nejslušnější hráč
 2005 SP - All-Star Tým
 2006 ČHL - Nejlepší střelec v oslabení
 2006 ČHL - Nejlepší nahrávač v playoff
 2007 ČHL - Nejlepší hráč v pobytu na ledě
 2007 ČHL - Vítězný gól
 2018 ČHL - Nejlepší střelec v oslabení

Klubová statistika 

|-
|1994-95||HC Olomouc||ČHL||12||3||2||5||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1995-96||HC Olomouc||ČHL||36||11||11||22||2||4||1||1||2||2
|-
|1996-97||HC Petra Vsetín||ČHL||47||16||19||35||6||10||3||2||5||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1997-98||HC Petra Vsetín||ČHL||47||12||15||27||12||10||3||4||7||2
|-
|1998-99||HC Slovnaft Vsetín||ČHL||41||8||11||19||12||12||3||5||8||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1999-00||HC Sparta Praha||ČHL||48||16||12||28||16||3||0||1||1||0
|-
|2000-01||HC Sparta Praha||ČHL||51||16||16||32||12||13||3||3||6||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2001-02||HC Sparta Praha||ČHL||34||10||25||35||27||12||12||6||18||2
|-
|2002-03||HC Sparta Praha||ČHL||32||14||11||25||2||10||5||0||5||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2003-04||HC Sparta Praha||ČHL||33||16||13||29||6||8||0||3||3||2
|-
|2004-05||HC Sparta Praha||ČHL||36||12||12||24||2||1||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2005-06||HC Sparta Praha||ČHL||48||17||19||36||14||17||3||9||12||6
|-
|2006-07||HC Sparta Praha||ČHL||45||21||13||34||12||13||6||4||10||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2007-08||Kärpät Oulu||SM-l||46||14||17||31||10||13||2||4||6||0
|-
|2008-09||HC Sparta Praha||ČHL||47||21||25||46||34||11||3||4||7||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2009-10||HC Sparta Praha||ČHL||43||10||20||30||10||6||0||1||1||6
|-
|2010-11||HC Sparta Praha||ČHL||21||1||2||3||4||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2011-12||HC Plzeň 1929||ČHL||37||7||16||23||16||12||2||4||6||8
|-
|2012-13||HC Škoda Plzeň||ČHL||41||10||19||29||12||17||6||7||13||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2013-14||HC Škoda Plzeň||ČHL||43||12||12||24||18||6||2||3||5||2
|-
|2014-15||HC Škoda Plzeň||ČHL||42||10||19||29||4||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2015-16||HC Škoda Plzeň||ČHL||45||8||22||30||22||11||4||9||13||2
|-
|2016-17||HC Škoda Plzeň||ČHL||47||11||15||26||10||11||4||7||11||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2017-18||HC Škoda Plzeň||ČHL||41||11||18||29||8||10||0||4||4||0
|-
|2018-19||HC Škoda Plzeň||ČHL||34||5||13||18||14||4||0||0||0||0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!951!!278!!360!!638!!275!!209!!62!!80!!142!!48
|}

Reprezentace 

|-
| 1995
| Česko 18
| MEJ
|4||3||1||4||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996
| Česko 20
| MSJ
|6||3||3||6||0
|-
| 1997
| Česko 20
| MSJ
|7||3||4||7||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1997
| Česko
| MS
|6||0||0||0||0
|-
| 2002
| Česko
| MS
|1||0||0||0||0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!17!!9!!8!!17!!0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!7!!0!!0!!0!!0
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 21. dubna
Narození v roce 1977
Narození v Čeladné
Žijící lidé
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví reprezentanti
Hokejisté SM-liigy
Vítězové české hokejové extraligy
Muži